Želechovice est un toponyme qui peut désigner :

Želechovice, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Želechovice nad Dřevnicí, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie